Dąbrowa Biskupia (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Inowrocławski
 Dąbrowa Biskupia (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente